Csehország
 Hrobice, település a Pardubicei járásban
 Hrobice, település a Zlíni járásban